

Geografia 
 Australia
 Tennyson – sobborgo di Sydney
 Stati Uniti d'America
 Tennyson – città della Contea di Warrick, Indiana
 Tennyson – villaggio della Contea di Grant, Wisconsin

Persone 
 Alfred Tennyson – poeta britannico
 Hallam Tennyson, II barone Tennyson – politico britannico